Каламос:
 Каламос — остров в Ионическом море.
 Каламос  — мифологический персонаж.
 Каламос — греческая фамилия.
 Каламос — древнегреческая письменная принадлежность.